Ка́менский или Каме́нский — славянская фамилия (женская форма — ), а также топоним.

Каменский

А 
 Каменский, Абрам Захарович (1885—1938) — советский государственный деятель, революционер.
 Каменский, Адам (ок. 1635 — ок. 1676) — польский путешественник XVII в.
 
 
 Каменский, Анатолий Павлович (1876—1941) — русский прозаик, драматург, киносценарист.
 
 Каменский, Антон Иосифович (1860—1933) — польско-белорусский художник, иллюстратор, график.

Б 
 Каменский, Богдан Эдвард (1897—1973) — польский физикохимик, член Польской АН.
 Каменский, Борис Сергеевич (1870—1949) — русско-французский скрипач и музыкальный педагог.
 Каменский, Борислав (1911—1990) — болгарский футболист.

В 
 Каменский, Валентин Александрович (1907—1975) — советский архитектор.
 Каменский, Валерий Викторович (род. 1966) — советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 
 Каменский, Владимир Георгиевич (1909—1980) — белорусский советский государственный деятель и ученый, доктор технических наук.

Г 
 Каменский, Гавриил Павлович (1824—1898) — русский экономист.
 Каменский, Гавриил Павлович (1853—1912) — художник Императорского Мариинского театра; сын писателя П. П. Каменского.
  (1883—1937) — польский публицист и литературный критик-марксист, деятель КП Польши.
 Каменский, Генрик Михал (1813—1865) — польский экономист, философ, писатель, лидер польского революционно-демократического движения середины XIX века.
 Каменский, Генрих Иванович (1777—1831) — польский генерал, участник наполеоновских войн и польского восстания 1830—1831 годов.

Д 
 Каменский, Давид Абрамович (1857—1938) — русский фармаколог.
 Каменский, Дмитрий Иванович (1818—1880) — русский переводчик, журналист, цензор.

Е 
 Каменский, Евгений Семёнович  (1848—1917) — военачальник, генерал от кавалерии.

З 
 Каменский, Захар Абрамович (1915—1999) — советский и российский историк философии.

И

М 
 Каменский, Мацей (1734—1821) — польский композитор классической музыки.

Н 
 Каменский, Никифор Тимофеевич (в монашестве Никанор; 1847—1910) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Свияжский, богослов, археограф.

П 
 
 Каменский, Пётр Валериевич (1860—1917) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Екатеринославской губернии.

С

Ф 
 
 Каменский, Франц Михайлович (1851—1913) — русский ботаник и миколог.

Двойные фамилии 
 
 Зертис-Каменский, Андрей Степанович (в монашестве Амвросий; 1708—1771) — архиепископ Московский, член Святейшего Синода.

Топонимы

Населённые пункты России 
 Каменский — хутор в Яковлевском районе Белгородской области.
 Каменский — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Каменский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Каменский — посёлок в Елецком районе Липецкой области.
 Каменский — посёлок в Чамзинском районе Мордовии.
 Каменский — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Каменский — посёлок городского типа в Красноармейском районе Саратовской области.
 Каменский — посёлок в Татищевском районе Саратовской области.
 Каменский — посёлок в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Каменский — посёлок в Чернском районе Тульской области.
 Каменский — посёлок в Увельском районе Челябинской области.

Административно-территориальные единицы 
 Каменский кантон — административно-территориальная единица АССР немцев Поволжья, существовавшая в 1922—1941 годах.
 Каменский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925—1930 годах.
 Каменский стан — административно-территориальное образование в составе Рязанского уезда в XVI—XVIII вв.
 Каменский уезд — административно-территориальная единица в составе Алтайской и Ново-Николаевской губерний, существовавшая в 1917—1925.

Прочее 
 Каменский кратер — ударный кратер, расположенный на Донецком кряже в бассейне реки Северский Донец, к востоку от города Каменск-Шахтинский Ростовской области.
 
 Каменский педагогический колледж — одно из старейших учебных заведений на юге России, расположен в Каменске-Шахтинском Ростовской области.
 «Каменский рабочий» — муниципальная общественно-политическая газета города Каменск-Уральский.
 Каменский чугунолитейный завод — казённый чугуноплавильный и железоделательный завод в городе Каменск-Уральский в 1682—1926 годах.

Примечания

См. также 
 Каменецкий
 Каменск
 Каменская
 Каменские
 Каменский район
 Каменское (значения)
 Коменский, Ян Амос
 Каминский

Ссылки 
 Фамилия Каменский на сайте Всероссийское генеалогическое древо